History of the World steht für: 
 History of the World, siehe Empire (Brettspiel)
 History of the World, ein Film von 1981, siehe Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt